Hyponephele permagnocellata är en fjärilsart som beskrevs av Turati och Ruggero Verity 1910. Hyponephele permagnocellata ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
permagnocellata